Титила:

 Титила — король Восточной Англии (578—593).
 Титила — щитовой вулкан на Камчатке.